Riccobono ist der Familienname folgender Personen:

 Rosario Riccobono (1929–1982), italienischer Mafioso
 Salvatore Riccobono (1864–1958), italienischer Rechtshistoriker